Kellerhals steht für

 Kellerhals (Architektur), Baukonstruktion
 Echter Seidelbast, Pflanzenart

Kellerhals ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kellerhals (1905–1975), Schweizer Verwaltungsdirektor
Charles Kellerhals (* 1935), Schweizer Manager und Politiker
 Erich Kellerhals (1939–2017), deutscher Unternehmer
Hans Kellerhals (1897–1966), Schweizer Justizvollzugsbeamter

 Rudolf Kellerhals (1898–1960), Schweizer Jurist
 Ruth Kellerhals (* 1957), Schweizer Mathematikerin